Café Picouly
Daniel Picouly